Tolerantie (maatschappij), de mate waarin men accepteert dat gedrag de opvattingen afwijkt
Tolerantie (fysiologie), gebied tussen minimumwaarde en maximumwaarde van een milieufactor waarbinnen een organisme kan blijven leven
Tolerantie (immunologie), het mechanisme waardoor het immuunsysteem de lichaamseigen cellen niet aanvalt
Tolerantie (stof), de weerstand tegen het effect van een bepaalde chemische stof
Tolerantie (numismatiek), de mate waarin het gewicht van een munt mag afwijken
Tolerantie (techniek), de mate waarin een product mag afwijken van een nominale maat
Meetonzekerheid, de mate waarin een gemeten eigenschap mag afwijken

Zie ook
 Intolerantie (doorverwijspagina)
 Paradox van tolerantie